Ringstead ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Ringstead († 1366), englischer Geistlicher

Ringstead heißen folgende Orte:
Ringstead (Dorset), Ortschaft in England, Vereinigtes Königreich
Ringstead (Norfolk), Ortschaft in England, Vereinigtes Königreich
Ringstead (Northamptonshire), Ortschaft in England, Vereinigtes Königreich